Krasová  – comune della Repubblica Ceca
 Margareta Krasova – ballerina, coreografa e insegnante britannica
 Vera Krasova – modella russa